Johann Cavallo ist der Name folgender Personen:

* Johann Peter Cavallo (1819–nach 1843), deutscher Komponist